Kikois eller Kiikoinen (finska Kiikoinen) var en kommun i landskapet Satakunta. År 2012 hade Kikois cirka 1 245 invånare och en areal på 144,32 kvadratkilometer. Kikois kommun uppgick 2013 i Sastamala stad i Birkaland.

Kikois var enspråkigt finskt.

Historia
Kikois tillhörde Västra Finlands län innan länen avskaffades 1 januari 2010.

Källor

Externa länkar 

Före detta finländska kommuner
Sastamala